Miejscowości w USA:
 White Pigeon – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie St. Joseph
Gminy w USA:
 White Pigeon (ang. White Pigeon Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie St. Joseph